Xigang bezeichnet:

 Xigang (西岗区), Stadtbezirk von Dalian in der chinesischen Provinz Liaoning
 Xigang (Tainan) (西港區), Bezirk der Stadt Tainan auf Taiwan
 Xigang (Haigang) (西港镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Haigang in der chinesischen Provinz Hebei
 Xigang (Helan) (习岗镇), Großgemeinde im Kreis Helan im Autonomen Gebiet Ningxia, Volksrepublik China
 Xigang (Qi) (西岗镇), Großgemeinde im Kreis Qi der chinesischen Provinz Henan
 Xigang (Xiushui) (西港镇), Großgemeinde im Kreis Xiushui in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Xigang (Tengzhou) (西岗镇), Großgemeinde der Stadt Tengzhou der chinesischen Provinz Shandong
 Xigang (Qixia) (西岗街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qixia in der chinesischen Provinz Jiangsu